МДС — аббревиатура:
 Магнитодвижущая сила
 Международный демократический союз
 Международный Дельфийский совет
 Международное Деловое Сотрудничество (ООО) — украинская компания по инновационным решеням в сфере железнодорожного транспорта
 Миелодиспластический синдром
 Модель для сборки (радиопередача)
 Московская духовная семинария
 МДС (внутренний код) — международный аэропорт «Сокол» города Магадан
 Методические документы в строительстве